Toxopneustidae är en familj av sjöborrar. Toxopneustidae ingår i ordningen Temnopleuroida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Toxopneustidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Toxopneustidae